Huerto hace referencia a varios artículos:

Horticultura
Huerto (artículo general)
Huerto frutal, área para el cultivo de árboles o arbustos frutales.
Huerto culinario, área para el cultivo de hierbas y otros productos vegetales, y destinado a la cocina o la herboristería.
Huerto Solidario Fuensanta, huerto urbano en Córdoba (España).

Jardines
Huerto de Calixto y Melibea, jardín en Salamanca.
Huerto de Trénor, bien de interés cultural de la provincia de Valencia
Huerto de las Monjas, pequeño jardín en Madrid.
Huerto del Cura, jardín botánico en la ciudad de Elche, provincia de Alicante.
Huerto del Remedio de Alcira, bien de relevancia local de la provincia de Valencia.
Huerto del rey, jardín de vegetales en el palacio de Versalles.
Huerto y Jardín Botánico de La Bussière

Pintura y literatura
Huerto en flor con vistas de Arlés, pintura de Vincent van Gogh.
Huerto cerrado, libro de cuentos del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique publicado en 1968.

Divisiones administrativas
Huerto (Huesca)

Barrios 
Huertos Familiares